Stazione di Marinella (Altamura) – stazione ferroviaria italiana situata ad Altamura, lungo la ferrovia Bari-Matera-Montalbano Jonico
Stazione di Marinella (Golfo Aranci) – fermata ferroviaria italiana situata nel territorio comunale di Golfo Aranci, lungo la ferrovia Cagliari-Golfo Aranci